Johannes X. ist der Name folgender Personen:

 Johannes X. (Papst) (860–929), Papst der katholischen Kirche
 Johannes X. Kamateros († 1206), orthodoxer Patriarch von Konstantinopel (1198–1206)
 Johannes X. (Alexandria), koptischer Patriarch von Alexandria (1363 bis 1369)
 Johannes X. (Patriarch von Antiochien) (* 1955), griechisch-orthodoxer Patriarch von Antiochien